Harry Potter en de Halfbloed Prins (boek), een boek van de Britse schrijver Joanne Rowling,
 Harry Potter en de Halfbloed Prins (film), de verfilming van dit boek,
 Severus Sneep, de persoon die uiteindelijk de Halfbloed Prins blijkt te zijn.